Провинция Таррагона (, ) входит в автономное сообщество Каталония и включает в себя 184 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Таррагоны также объединены в 10 комарок: Баш-Камп (28 муниципалитетов), Альт-Камп (23), Приорат (23), Таррагонес (22), Конка-де-Барбера (22), Баш-Пенедес (14), Рибера-д’Эбре (14), Баш-Эбре (14), Терра-Альта (12) и Монсия (12).

Провинция Таррагона занимает площадь в 6303 км² и имеет население в  жителя (2020). Столица провинции — город Таррагона, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Таррагоны — Тортоса (218,45 км²), а самый маленький — Эль-Роурель (2,28 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Таррагона, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т.д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте соответствующей комарки соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Таррагона указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Айгуамурсия
 2 — Альбиньяна
 3 — Альканар
 4 — Альковер
 5 — Альдовер
 6 — Альфара-де-Карлес
 7 — Альфоржа
 8 — Алио
 9 — Альмостер
 10 — Альтафулья
 11 — Ампоста
 12 — Арболи
 13 — Арнес
 14 — Аско (Испания)
 15 — Баньерес-дель-Пенедес
 16 — Барбера-де-ла-Конка
 17 — Батеа
 18 — Бельмун-дель-Приорат
 19 — Бельвей
 20 — Бенифальет
 21 — Бенисанет
 22 — Бланкафорт
 23 — Бонастре
 24 — Бот
 25 — Ботарель
 26 — Брафим
 27 — Кабасес
 28 — Кабра-дель-Камп
 29 — Калафель
 30 — Камарлес
 31 — Камбрильс
 32 — Капафонтс
 33 — Капсанес
 34 — Касерес
 35 — Кастельвель-дель-Камп
 36 — Кольдежоу
 37 — Конеса
 38 — Константи
 39 — Корбера-де-Эбро
 40 — Корнуделья-де-Монсан
 41 — Крешель
 42 — Кунит
 43 — Дельтебре
 44 — Дуэсайгуэс
 45 — Эль-Калльяр
 46 — Эль-Льоа
 47 — Эль-Масроч
 48 — Эль-Мила
 49 — Эль-Молар
 50 — Эль-Монтмель
 51 — Эль-Морель
 52 — Эль-Перельо
 53 — Эль-Пинель-де-Брай
 54 — Эль-Пла-де-Санта-Мария
 55 — Эль-Пон-де-Арментера
 56 — Эль-Роурель
 57 — Вендрель
 58 — Эльс-Гаридельс
 59 — Эльс-Гиаметс
 60 — Эльс-Пальяресос
 61 — Фальсет
 62 — Фигерола-дел-Камп
 63 — Флиш
 64 — Форес
 65 — Фрежинальс
 66 — Гандеса
 67 — Гарсия
 68 — Жинестар
 69 — Годаль
 70 — Гратальопс
 71 — Орта-де-Сан-Жоан
 72 — Ла-Альбиоль
 73 — Ла-Альдеа
 74 — Ла-Алешар
 75 — Ла-Амеллья-де-Мар
 76 — Ла-Амполья
 77 — Арбос
 78 — Ла-Аржентера
 79 — Ла-Эсплуга-де-Франколи
 80 — Ла-Бисбаль-де-Фальсет
 81 — Ла-Бисбаль-дель-Пенедес
 82 — Канонжа
 83 — Ла-Фатарелья
 84 — Ла-Фебро
 85 — Ла-Фигера
 86 — Ла-Галера
 87 — Ла-Масо
 88 — Ла-Морера-де-Монсан
 89 — Ла-Ноу-де-Гайя
 90 — Ла-Пальма-де-Эбро
 91 — Ла-Побла-де-Мафумет
 92 — Ла-Побла-де-Массалука
 93 — Ла-Побла-де-Монторнес
 94 — Ла-Риба
 95 — Ла-Рьера-де-Гайя
 96 — Ла-Секуйта
 97 — Ла-Сельва-дель-Камп
 98 — Ла-Сения
 99 — Ла-Торре-де-Фонтаубелья
 100 — Ла-Торре-дель-Эспаньоль
 101 — Ла-Вилелья-Альта
 102 — Ла-Вилелья-Баша
 103 — Боржес-дель-Камп
 104 — Лес-Пилес
 105 — Льорак
 106 — Льоренс-дель-Пенедес
 107 — Марса
 108 — Маргалеф
 109 — Мас-де-Барберанс
 110 — Масденверже
 111 — Масльоренс
 112 — Маспужольс
 113 — Миравет
 114 — Монт-Раль
 115 — Монт-роч-дель-Камп
 116 — Монблан
 117 — Монбрио-дель-Камп
 118 — Монтферри
 119 — Мора-де-Эбро
 120 — Мора-ла-Нова
 121 — Нульес
 122 — Пасанан-и-Бельталь
 123 — Паульс
 124 — Перафорт
 125 — Пира
 126 — Поболеда
 127 — Понтильс
 128 — Поррера
 129 — Прадель-де-ла-Тешета
 130 — Прадес
 131 — Прат-де-Комте
 132 — Пратдип
 133 — Пучпелат
 134 — Кероль
 135 — Раскера
 136 — Ренау
 137 — Реус
 138 — Риба-Рожа-де-Эбро
 139 — Риудеканес
 140 — Риудекольс
 141 — Риудомс
 142 — Рокафорт-де-Керальт
 143 — Рода-де-Бара
 144 — Родонья
 145 — Рокетас
 146 — Саломо
 147 — Салоу
 148 — Сан-Карлос-де-ла-Рапита
 149 — Сан-Жауме-де-Энвежа
 150 — Сант-Жауме-дельс-Доменьс
 151 — Санта-Барбара
 152 — Санта-Колома-де-Керальт
 153 — Санта-Олива
 154 — Сарраль
 155 — Савалья-дель-Комтат
 156 — Сенан
 157 — Соливелья
 158 — Таррагона
 159 — Тивеньс
 160 — Тивиса
 161 — Торредембарра
 162 — Торрожа-дель-Приорат
 163 — Тортоса
 164 — Ульдекона
 165 — Ульдемолинс
 166 — Вальклара
 167 — Вальфогона-де-Риукорб
 168 — Вальмоль
 169 — Вальс
 170 — Вандельос-и-ла-Оспиталет-дель-Инфант
 171 — Веспелья-де-Гайя
 172 — Вила-Родона
 173 — Вила-сека
 174 — Вилабелья
 175 — Вилальба-дельс-Аркс
 176 — Вилальонга-дель-Камп
 177 — Виланова-д’Эскорнальбоу
 178 — Виланова-де-Прадес
 179 — Вилаплана
 180 — Вилаверд
 181 — Вимбоди-и-Поблет
 182 — Винебре
 183 — Виньольс-и-эльс-Арс
 184 — Черта

Примечания

Ссылки 

 
 

Таррагона
Таррагона